Létay Klári (1923– ) színművész, előadóművész, a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanára, névváltozatai: Létai Klára, Létay Klára, Létai Klári
Létay Klári (?– ) zongoraművész, versenyzongorista, Juhász Jácint első felesége